«Takk…» — четвёртый студийный альбом исландской группы Sigur Rós, вышедший в 2005 году. В переводе с исландского «takk» означает «спасибо».

Песни 
 Композиция «Hoppípolla» звучит в финальной сцене комедии «Пенелопа», вышедшей на экраны в 2006 году. В трейлере к фильмам Земля (2009), «Миллионер из трущоб», а также в трейлере к фильму «Дитя человеческое».
 Композиция «Sæglópur» была использована для трейлера видео игры Prince of Persia (2008), вышедшей в конце 2008 года. Prince of Persia — трейлер E3 2008.
 Композиции «Andvari» звучит в фильме «Помни меня», вышедшем в 2010 году.

Список композиций

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы
 Рецензия на сайте rol.ru

Альбомы Sigur Rós
Альбомы 2005 года
Альбомы прогрессивного рока